Георги Шопов може да се отнася за:

 Георги Шопов (1823 - 1918), български търговец в Одеса от Калофер;
 Георги Шопов (1844 - 1920), български опълченец и военен от Старчища;
 Георги Шопов (1880 - 1932), български книгоиздател и толстоист от Панагюрище;
 Георги Шопов, български офицер;
 Георги Шопов, български юрист.